Parsix GNU/Linux is een Linuxdistributie gebaseerd op Debian. De eerste versies waren gebaseerd op Kanotix.

Software 
Parsix gebruikt GNOME als desktopomgeving. Daarnaast is het mogelijk om bijkomende software uit softwarebronnen te installeren. Propriëtaire software kan geïnstalleerd worden via de standaard ingeschakelde wonderland-pakketbron, dat een snapshot is van de Debian Multimedia-bron. Daarnaast zijn er nog drie andere pakketbronnen:
 Official: de belangrijkste software die onderhouden wordt door het Parsix-project
 Continent: alle software van Debian testing, uitgezonderd de pakketten die in Official aanwezig zijn
 Security: alle beveiligingsupdates komen hier terecht 

Parsix 7.5 bevat onderstaande software:
 Linux 3.12.20
 GNOME Shell 3.10.3
 X.Org 1.14.5
 GNU IceCat 27.0
 Chromium 37.0
 LibreOffice 4.3.3
 Glibc 2.13
 GParted 0.12.1
 Empathy 3.12.8
 GIMP 2.8.2
 Grisbi 1.0.0
 VirtualBox 4.3.18
 VLC 2.0.6

Parsix ondersteunt UEFI Secure Boot.

Geschiedenis 
De eerste versie van Parsix GNU/Linux werd uitgebracht in februari 2005 door Alan Baghumian.

Versiegeschiedenis 
Per jaar zijn er twee grote uitgaven en enkele kleinere.

Zie ook 
 Lijst van Linuxdistributies

Externe links 
 Parsix.org
 Parsix GNU/Linux op DistroWatch

Linuxdistributie